André Cholley (1886-1968) était un géographe, professeur et doyen de la Sorbonne ; 
 Gérard Cholley (1945-) est un joueur français de rugby à XV ;
 Jérôme Cholley (1978-) est un joueur français de rugby à XV, fils de Gérard Cholley.